Dwarsbalk (constructie), constructie-element dat andere delen van de constructie kruist
 Dwarsbalk (heraldiek), figuur in de wapenkunde